"An Act of Will" é o segundo episódio da primeira temporada da série Brothers & Sisters.

Elenco 
 Sally Field (Nora Holden)
 Sarah Jane Morris (Julia Walker)
 Ron Rifkin (Saul Holden)
 Rachel Griffiths (Sarah Whedon)
 Patricia Wettig (Holly Harper)
 Matthew Rhys (Kevin Walker)
 John Pyper-Ferguson (Joe Whedon)
 Dave Annable (Justin Walker)
 Balthazar Getty (Thomas Walker)
 Calista Flockhart (Kitty Walker)

Premissa 
Kitty regressa a Los Angeles para fazer entrevistas para o seu programa de tv político e para visitar a sua família no seu aniversário. Antes de regressar a casa, todos os seus irmãos e irmãs ligam-lhe para falar sobre a mãe e como as coisas podem correr. Kitty e a mãe estão zangadas porque quando o irmão, Justin, lhe pergunta se deve fazer parte do exército, esta apoia-o. A mãe acredita que ele ficou exposto a diversos perigos com esta decisão. Justin encontra-se ainda a tentar habituar à vida em casa depois de ter estado na guerra. Entretanto, algo de errado está a acontecer com os negócios da família e mentiras estão a ser espalhadas para emcobrir. Saraj e o marido estão em aconselhamento matrimonial e o segredo é revelado. Sarah descobre que não há mais dinheiro no negócio de família quando o pai, William, cai na piscina e tem um ataque cardiaco.

Audiência 
O episódio teve uma audiência nos EUA de 13.9 milhões (5.5/14), perdendo 1.8 milhões de espectadores da semana anterior. Teve uma competição cerrada com a cobertura de futebol americano da NBC na categoria que mais agrada aos publicitários, a dos 18-49 anos. "Without a Trace" parece ter tido uma ligeira vantagem em relação a "B&S" no número de espectadores, com o "B&S" a perder alguns espectadores na segunda meia hora.

Brothers & Sisters